Mokum steht für:

 jiddischer Spitzname der Innenstadt von Amsterdam, siehe auch Amsterdamer Schule (Theologie) #Geschichtlicher Hintergrund und Entwicklung
 Mokum Records, ein niederländisches Plattenlabel
 eine fiktive Figur aus Jules Vernes Roman Abenteuer von drei Russen und drei Engländern in Südafrika

Siehe auch: